Saint Marys, Saint Mary’s, St. Marys, St Marys, St. Mary’s oder St Mary’s steht für folgende geographischen Objekte:

 Saint Mary’s County, Verwaltungseinheit in den Vereinigten Staaten
Städte, Gemeinden, Orte:

 St. Marys Township – diverse kommunale Verwaltungseinheiten

 St. Marys (Sydney), Vorort von Sydney, Australien
 St. Marys (South Australia), Ort in Australien
 St. Marys (Tasmanien), Ort in Australien

 St. Marys (Ontario), Ort in Kanada

 St. Marys (Alaska), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. Marys (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. Marys (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. Marys (Idaho), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. Marys (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. Marys (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. Marys City, Maryland, städtischer Bezirk in den Vereinigten Staaten
 St. Marys (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. Marys (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. Marys (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. Marys (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. Marys (Wisconsin), Ort im Monroe County, Vereinigte Staaten

Bauwerke:
 zahlreiche Kirchen – siehe Liste von Marienkirchen
 St Mary’s Airport, Flughafen auf St. Mary’s, England
 St. Mary’s Lighthouse, Leuchtturm in Tyne and Wear, England
 St Mary’s (Whitechapel Road), geschlossene Station der London Underground
 St. Mary’s Stadium, Fußballstadion in Southampton, England

Inseln:
 St. Mary’s Island – diverse Inseln
 St Mary’s (Scilly-Inseln), Insel der Scilly-Inseln

Weiteres:
 Saint Mary’s College of California, private Hochschule

Siehe auch:
 Saint Mary